Монтефрио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь 254 км². Население — 6229 человек (на 2010 год). Расстояние — 57 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Wikanda

Муниципалитеты Гранады